Morávka má více významů:

lidské sídlo
 Morávka (okres Frýdek-Místek) – rozlehlá horská obec v okrese Frýdek-Místek
 Malá Morávka – obec v okrese Bruntál

hydronymum
 Morávka (přítok Ostravice) – řeka v Moravskoslezských Beskydech, přítok řeky Ostravice
 Vodní nádrž Morávka – přehrada na výše uvedené řece u obce Morávka
 Morávka (rameno Moravy) – rameno řeky Moravy v úseku Kožušany-Tážaly – Tovačov
 Plavební kanál Morávka – část Baťova kanálu v úseku Vnorovy – Rohatec

příjmení
 Štefan Morávka (1911-1945) - slovenský četník a protifašistický bojovník

jiný význam
 Morávka (meteorit) – meteorit, jehož zbytky dopadly 6. května 2000 u obce Morávka
 lidové označení pro Sylvánské zelené (odrůdu vinné révy)

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno